est le titre de plusieurs films :
 The Girl from Chicago, court-métrage américain (1916)
 The Girl from Chicago, film américain de Ray Enright (1927)
 The Girl from Chicago, film américain d'Oscar Micheaux (1932)